Bates kan som auktorsförkortning betyda:

 George Latimer Bates
 David Martin Bates
 Frederick Bates
 Henry Walter Bates
 Michael F. Bates
 Vernon M. Bates

Robotskapade auktorsförkortningar